Pomacanthus annularis é uma espécie de peixe marinho Perciforme da família Pomacanthidae.

Pomacantídeos